The Only Son ("il figlio unico" in lingua inglese) può riferirsi a:

 The Only Son – film del 1914 diretto da Oscar Apfel, Cecil B. DeMille, William C. deMille, Thomas N. Heffron
 The Only Son – film del 1926 diretto da Ray Grey